Władimir Szczerbakow (1909–1985) – radziecki polityk
 Władimir Szczerbakow (ur. 1949) – radziecki polityk
 Władimir Szczerbakow – rosyjski pisarz